Strand se poate referi la:

Locuri

Insulele Britanice 
New Strand Shopping Centre, un shopping centre din Bootle, Merseyside
Strand, London, o renumită stradă din Londra Centrală
Strand District (Metropolis), un district de guvernare locală din regiunea metropolitană a Londrei, Anglia, între 1855 și 1900
St Mary le Strand (parish)
Strand, County Down, un oraș-târg din County Down, Irlanda de Nord

Europa continentală 
Strand, Olanda, Wûnseradiel, Olanda
Strand, Norvegia, o comună din provincia Rogaland, Norvegia
Strand, Akershus, un sat din Bærum, Akershus, Norvegia
Strand, Nordland, un sat din Sortland, Nordland, Norvegia
Strand, Vestfold, un sat din Sandefjord, Vestfold, Norvegia
Strand (insulă), o insulă germană
, un cartier al orașului Sibiu
Štrand, o plajă din Novi Sad, Serbia

Africa 
Strand, Western Cape, Africa de Sud
Strand Street (Cape Town), un drum din Cape Town, Africa de Sud

America de Nord 
Silver Strand (San Diego)
Strand, California
Strand, Iowa
Strand Fiord Pass, Nunavut, Canada
Strand National Historic Landmark District, Galveston, Texas
Strand Theater, Lakewood, un teatru din Lakewood, New Jersey
The Grand Strand, câteva plaje din Carolina de Nord și de Sud

Australasia 
The Strand Arcade, shopping arcade din Sydney, Australia
The Strand, Townsville, Townsville, Australia
Auckland Railway Station

Persoane
Strand (nume de familie)

Film și video
Strand (film), un film iranian din 2009
Strand Home Video, (Strand VCI Entertainment until 1993), o companie specializată în direct-to-video pentru copii

Muzică
Strand (album), un album de Spinanes
The Strand, o formație hard rock britanică care a devenit ulterior Sex Pistols

Altele
Strand (țigări), un brand de țigarete din 1950/1960
Strand (limbaj de programare)
Strand Bookstore, New York City
Strand Releasing, o companie din Culver City, California
Strand Cinema, art deco cinema din Belfast, Irlanda de Nord
Strand Hotel (aka The Strand), Yangon, Myanmar
Strand Lighting
The Strand Magazine
Strand Publishing
On Baile's Strand, o piesă de W.B. Yeats
The Strand (radio), a daily BBC World Service arts programme